Výraz Jessica Jones  může mít různé významy:

 Jessica Jones – komiksová postava
 Marvel's Jessica Jones – americký seriál z roku 2015
 Jessica Jones (komiksová série) – komiksová série z roku 2016